Prva liga Jugoslavije (1972/1973) była 45. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna FK Željezničar. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobyli Vojin Lazarević (Crvena zvezda Belgrad) Slobodan Santrač (OFK Beograd), którzy strzelili po 25 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1972 w Jugosławii
1973 w Jugosławii